KM ML4000 é uma locomotiva diesel-hidráulica produzida pela Krauss-Maffei da Alemanha para a EFVM. Foram compradas 16 unidades desta locomotiva, que começaram a ser entregues em 1966 e foram baixadas no início da década de 80 com a chegada das EMD DDM45.

 Coelho, Eduardo J. J.; Setti, João Bosco, "A E. F. Vitória a Minas e suas locomotivas desde 1904 - As locomotivas Diesel 1947-2003", Rio de Janeiro: Memória do Trem, 2003.

Locomotivas diesel-hidráulicas do Brasil
Locomotivas C-C